Фла́г Респу́блики Се́верная Осе́тия — Ала́ния (осет. Респу́бликæ Цæгáт Иры́стон — Алáнийы тырысá) —   наряду с гербом и гимном является государственным символом Республики Северная Осетия — Алания. Нынешний флаг принят Парламентом республики 24 ноября 1994 года.

Описание 
Государственный флаг Республики Северная Осетия — Алания идентичен флагу Республики Южной Осетии. Представляет собой полотнище прямоугольной формы, состоящее из расположенных горизонтально в последовательности сверху вниз трёх полос белого, красного и жёлтого цветов шириной в одну треть ширины флага каждая. Отношение ширины флага к его длине — 1:2.

Символизм 
Белый цвет флага олицетворяет моральную и духовную чистоту; красный цвет — отвагу, силу и честь; жёлтый — изобилие, благосостояние и процветание. Эти цвета и понятия, которые они символизируют, связаны с социальной структурой древнеосетинского общества и являются отражением этой структуры.

История

Флаг Северо-Осетинской АССР 

По Конституции СССР 1936 года и Конституции РСФСР 1937 года Северо-Осетинская автономная область была преобразована в Северо-Осетинскую АССР. Конституция Северо-Осетинской АССР была утверждена 3 июля 1937 года. Чрезвычайным VII съездом Советов Северо-Осетинской АССР и её статьёй 112 было установлено:
«Государственным флагом Северо-Осетинской А. С. С. Р. является государственный флаг Р. С. Ф. С. Р., который выполнен из красной ткани, с левой стороны вверху под древком золотыми буквами написано „Р. С. Ф. С. Р.“ на русском и осетинском языках; под „Р. С. Ф. С. Р.“ более мелкими буквами дописано „Северо-Осетинская А. С. С. Р.“ на русском и осетинском языках».
В то время осетинская письменность имела латинский алфавит и надпись на осетинском языке, соответственно была на латинице.

28 июля 1938 года бюро Северо-Осетинского обкома ВКП(б) приняло постановление о введении с 15 августа 1938 года алфавита осетинской письменности на основе русской графики. Поэтому надпись на осетинском языке стала выполняться кириллицей.

16 июня 1954 года шестая сессия Верховного Совета Северо-Осетинской АССР приняла Закон Северо-Осетинской АССР «О Государственном флаге Северо-Осетинской Автономной Советской Социалистической Республики», которым была установлена новая редакция статьи 112 Конституции (Основного закона) Северо-Осетинской АССР:
«Государственным флагом Северо-Осетинской Автономной Советской Социалистической Республики является Государственный флаг Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, состоящий из красного полотнища со светло-синей полосой у древка во всю ширину флага. Светло-синяя полоса составляет одну восьмую длины флага, в левом верхнем углу красного полотнища изображены золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, обрамленная золотой каймой, под серпом и молотом надпись: „Северо-Осетинская А. С. С. Р.“ на русском и осетинском языках. Отношение ширины флага к длине 1:2».

24 июня 1981 года Указом Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской АССР было введено «Положение о Государственном флаге Северо-Осетинской Автономной Советской Социалистической Республики», в котором уточнялось:
«… Надписи „Северо-Осетинская АССР“ на русском и осетинском языках размещаются горизонтально в две строки ниже рукоятки серпа на 1/16 ширины флага. Первая буква первой строки и рукоятка серпа находятся на одной вертикали. Расстояние одной строки от другой равняется 1/25 ширины флага. Размер букв составляет 1/16 ширины флага».
При этом звезда, серп и молот, а также надписи выполнялись только на лицевой стороне флага.

Флаг Северо-Осетинской ССР 

20 июля 1990 года третья сессия Верховного Совета Северо-Осетинской АССР приняла Декларацию о государственном суверенитете, согласно которой Северо-Осетинская АССР преобразовывалась в Северо-Осетинскую ССР. Однако старый советский флаг АССР по-прежнему оставался официальным до 2 октября 1991 года, когда Постановлением Верховного Совета Северо-Осетинской ССР был утверждён новый флаг:«Государственный флаг Северо-Осетинской Советской Социалистической Республики представляет собой полотнище из трёх равновеликих горизонтально расположенных полос: верхней — белого, средней — красного, нижней — жёлтого цветов. Отношение ширины флага к его длине — 1:2».

10 декабря 1991 года Указом Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской ССР было уточнено:«Государственный флаг Северо-Осетинской Советской Социалистической Республики представляет собой полотнище из трёх равновеликих горизонтально расположенных полос: верхней — белого, средней — пурпурного, нижней — золотистого цветов. Отношение ширины флага к его длине — 1:2».
12 ноября 1994 года Верховный Совет республики принял новую Конституцию, согласно которой республика получила своё нынешнее название — Республика Северная Осетия-Алания. 24 ноября 1994 года Верховный Совет Республики Северная Осетия-Алания своим постановлением № 522 принял Закон Республики Северная Осетия — Алания «О Государственном флаге Республики Северная Осетия — Алания», которым устанавливался нынешний флаг Республики Северная Осетия.

См. также 
 Герб Северной Осетии
 Флаг Южной Осетии
 Паниранские цвета

Ссылки 
 Закон Республики Северная Осетия — Алания «О Государственном флаге Республики Северная Осетия — Алания»
 Вексиллография.ру

Северная Осетия — Алания